Tzschucke ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Hugo Tzschucke (1809–1879), deutscher Jurist und Politiker
 Karl Friedrich Tzschucke (1779–nach 1826), deutscher Theaterdirektor und Historiker
 Karl Heinrich Tzschucke (1746–1813), deutscher Klassischer Philologe und Gymnasialdirektor